ABC je zkratka s více významy:

 IATA kód letiště Albacete
 ABC analýza
 ABC (automobil) – starší značka automobilů vyráběných britskou firmou All British Cycle v letech 1919–1929 a firmou Auto Body Craft od roku 1971
 ABC (barevný prostor) – barevný prostor
 ABC (časopis) – časopis mladých techniků a přírodovědců (přesný název)
 ABC (deník) – španělský deník
 ABC FC – brazilský fotbalový klub
 ABC (pivo) – značka singapurského piva
 ABC (programovací jazyk) – programovací jazyk
 ABC (skupina) – anglická hudební skupina z let 1981–1990
 ABC prevence – preventivní opatření proti šíření AIDS (z angl. Abstinence, Be faithful, use a Condom, česky zdrženlivost, věrnost, kondom) – strategie prosazovaná (především protestantskými církvemi) v boji proti AIDS v Africe
 ABC transportér – skupina proteinů
 ABC TV – česká televizní stanice
 abC – abcoulomb, jednotka elektrického náboje v soustavě CGS, též zkr. aC (1 abC = 10 Coulombů)
 Activity Based Costing – účetní metoda umožňující adresné přiřazení nákladů jednotlivým činnostem firmy, a ty pak výrobkům a službám
 American Broadcasting Company – mediální společnost
 Anarchist Black Cross (ABC) – Anarchistický černý kříž
 Australian Broadcasting Corporation – australská národní vysílací společnost
 Divadlo ABC – pražské divadlo
 Pravidlo ABC (z angl. Airway Control, Breathing Support, Cardiac Support) – základní pravidlo první pomoci: uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž
 Théâtre de l'ABC – pařížské divadlo
 Atanasoff–Berry computer – elektronický počítač ABC (John Vincent Atanasoff) z roku 1939

Externí odkazy